Сурки́ () — род млекопитающих семейства беличьих. 
 Сурок — посёлок в Республике Марий Эл.
 Сурок — станция Горьковской железной дороги в этом посёлке.
 «Сурок» () — песня Людвига ван Бетховена на стихи Гёте.

См. также 
 Сурки (значения)
 Сурка
 Сурков
 Сурково
 День сурка
 Сурок Фил
 «День сурка»
 Альпийский сурок
 Олимпикский сурок
 Байбак